Монгун-Тайга — горный массив на юго-западе Тывы.
 Монгун-Тайга — сокращённое название Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва.
 Мөңгүн-Тайга — газета Монгун-Тайгинского кожууна на русском и тувинском языках.